Берег Камы — название населённых пунктов в России:

 Берег Камы — деревня в Пермском районе Пермского края, Кондратовское сельское поселение.
 Берег Камы — деревня в Пермском районе Пермского края, Юго-Камское сельское поселение.